Krążnik (inaczej rolka do taśmociągu) to główny element przenośnika taśmowego. 
 element przenośnika: krążek lub wałek obrotowy
 podpierający taśmę przenośnika taśmowego
 po którym przesuwają się transportowane po przenośniku wałkowym przedmioty 
 element roboczy gniotownika (kruszarki-kołogniotu)